UFC 259: Błachowicz vs. Adesanya — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 6 марта 2021 года в спортивном комплексе «UFC APEX» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера Ян Блахович победил Исраэля Адесанью единогласным решением судей и защитил титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе. В первом соглавном бою Аманда Нунис победила Меган Андерсон болевым приёмом в первом раунде и защитила титул чемпионки UFC в женском полулёгком весе. Во втором соглавном бою Петр Ян был дисквалифицирован в четвёртом раунде за запрещённый удар коленом и Алджамейн Стерлинг получил титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

Подготовка турнира 
В качестве заглавного поединка турнира запланирован титульный бой в полутяжёлом весе между действующим чемпионом UFC в полутяжёлом весе Яном Блаховичем и непобедимым чемпионом UFC в среднем весе Исраэлем Адесанья.

Анонсированные бои 

[*] Исраэль Адесанья является действующим чемпионом UFC средней весовой категории

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания.

[**] Аскар Аскаров не смог уложиться в лимит наилегчайшей весовой категории и заплатит 20% от своего гонорара в пользу соперника. Бой пройдёт по расписанию в промежуточном весе.

Результаты турнира 

Официальные судейские карточки турнира.

Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Кеннеди Нзечукву vs. Карлос Алберг
 Выступление вечера: Кай Кара-Франс и Юрош Медич

Последствия турнира

Рейтинги бойцов 
9 февраля после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

Алистар Оверим (бывший #7) покинул рейтинг тяжёлого веса (увольнение);

Жуниор дус Сантус (бывший #11) покинул рейтинг тяжёлого веса (увольнение);

Хамзат Чимаев (бывший #14) покинул рейтинг среднего веса (продолжительная болезнь);

Сун Ядун (бывший #14) после поражения на турнире покинул рейтинг легчайшего веса;

Алексис Дэвис (бывший #11) покинула рейтинг женского наилегчайшего веса;

Ливинья Соуза (бывший #14) после поражения на турнире покинула рейтинг женского минимального веса.

См. также 
 2021 год в UFC
 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Номерные турниры UFC